Поштаре́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Поштаренко, Дмитрий Александрович (род. 1990) — руководитель творческой мастерской «Невский Баталист», автор исторических трехмерных панорам и диорам, Член Центрального штаба ОНФ.
 Поштаренко, Павел Александрович (род. 1991) — украинский футболист
 Поштаренко, Яков Тимофеевич (1904—1977) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза